Таватуйский Детдом — посёлок в Невьянском городском округе Свердловской области России. Возник вокруг местного детского дома, ранее входил в состав Калиновского поселкового совета Невьянского района.

Демография

География 
Посёлок расположен на юго-западном берегу озера Таватуй возле посёлка Приозёрный, примерно в 35-40 км к северо-западу от Екатеринбурга и в 45 км к югу от центра округа города Невьянска. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Таватуй — 6 км.

Инфраструктура и предприятия 
Главным и единственным поселковым предприятием является учреждение «Таватуйский детский дом».

В посёлке есть фельдшерский пункт и продуктовый магазин.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Краткая справка о посёлке
 Сайт Таватуйского детского дома
 Таватуйский детский дом

Населённые пункты Невьянского городского округа